Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Père Damien, ou un autre type de voirie. Le saint Père Damien (Joseph de Veuster 1840-1889) est un prêtre picpussien missionnaire belge, qui passa sa vie au service des lépreux de Molokai (Hawaï).  Le père Damien fut canonisé en 2009.

en  
 La rue Père Damien, à Braine-le-Comte
 La rue Père Damien, à Evere (Bruxelles)
 La rue Père Damien (Sint Pater Damiaan straat), à Hever
 La place Père Damien (Paterdamiaan plein), à Louvain (Leuven)
 La rue Père Damien, à Mouscron
 L'avenue Père Damien, à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles)
 La rue Père Damien (Paterdamiaan straat), à Wilrijk (Anvers)
 La rue Saint-Damien (SintDamiaan straat), à Wommelgem
La rue Père Damien (Paterdamiaan straat), à Courtrai (Kortrijk)

aux  
 Le passage Père Damien (Father Damien's way), à New York

en  
 La rue Père Damien de Veuster (via Padre Damiano de Veuster), à Lunghezza
 La rue Père Damien de Veuster (via Padre Damiano de Veuster), à Rome

Damien